Піорія:

 Піорія — місто в штаті Аризона
 Піорія — місто в штаті Іллінойс
 Піорія — округ в штаті Іллінойс
 Піорія — невключена територія в окрузі Маямі штат Індіана
 Піорія — невключена територія в окрузі Франклін штат Індіана
 Піорія — переписна місцевість, штат Колорадо
 Піорія — переписна місцевість, штат Орегон
 Піорія — невключена територія в штаті Огайо
 Піорія — містечко в штаті Оклахома